Abdülaziz – sułtan osmański w latach 1861–1876
 Abdul Aziz – pakistański piłkarz (ur. 1986)